YPQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Peterborough (Ontario) (Canada)